Vamba peut être :
 Vamba, rivière du nord de l’Angola ;
 Vamba, nom de plume de Luigi Bertelli, écrivain et journaliste italien.